Chaos Ridden Years — Stockholm Knockout Live — концертный альбом финской металл группы Children of Bodom, вышедший в 2006 году лейблом Spinefarm Records в виде концертного альбома (на двух CD) под названием Chaos Ridden Years и в виде DVD видео под названием Chaos Ridden Years — Stockholm Knockout Live в октябре 2006 года. Альбом записывался на концерте в Стокгольме (Швеция) и включает себя помимо собственно записи концерта также фотогалерею, семь видеоклипов, видео о создании альбома, историю группы и закулисные съёмки.

Список композиций 
Номера дисков указаны для CD-издания.

 Материалы только на DVD
 Chaos Ridden Years: The Children of Bodom Documentary (история группы Children of Bodom)
 Making of Stockholm Knockout Live (видео о создании альбома)
 Deleted Scenes (закулисные съёмки)
 Photo Gallery (фотогалерея)
 Видеоклипы:
 «Are You Dead Yet?»
 «In Your Face»
 «Deadnight Warrior»
 «Everytime I Die»
 «Downfall»
 «Sixpounder»
 «Trashed, Lost & Strungout»

Участники записи 
 Алекси Лайхо — вокал, соло- и ритм-гитара
 Роопе Латвала — ритм-гитара
 Янне Вирман — клавишные
 Хенкка Сеппяля — бас-гитара
 Яска Раатикайнен — ударные

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 

Концертные альбомы 2006 года
Альбомы Spinefarm Records
Альбомы Children of Bodom